Crawl Cay kan syfta på följande platser:

Belize 

 Crawl Cay, Belize
 Crawl Cay, Stann Creek